Příjmení Heczko nosí více významných osobností:

 Jerzy Heczko (1825–1907) – polský evangelický duchovní a náboženský spisovatel
 Libuše Heczková (* 1967) – česká literární historička
 Stanislav Heczko (teolog) (* 1929) – evangelický teolog a kazatel
 Stanislav Heczko (ekonom) (* 1962) – ekonom

Externí odkazy